James Last - compositor
Last.fm - um site

Desambiguação